MacEwen est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 
Alexander MacEwen (1875-1941), homme politique écossais
 (1851-1916), écrivain et ministre écossais
Gwendolyn MacEwen (1941-1987), poétesse et romancière canadienne
 (1881-1953), commandant britannique de la Royal Air Force
 (1928-2013), joueur de rugby écossais
Sidney MacEwen, homme politique canadien de l'Île-du-Prince-Édouard
William MacEwen (1848-1924), chirurgien et neurochirurgien écossais

Voir aussi 
, fort en ruine à Cowal en Écosse

Homonymie de patronyme